Энклинге () — один из Аландских островов, расположенный в Архипелаговом море, принадлежит общине Кумлинге, Финляндия. Остров расположен в 49 км к северо-востоку от Мариехамна и в 230 км к западу от Хельсинки. Площадь острова 12,1 км², а наибольшая протяжённость 6,5 км в северно-южном направлении. Остров возвышается на 35 м над уровнем моря.

География 

Некоторые части острова имеют свои названия:

 Энклинге (): 
 Виндаскар ():
 Меласкар (; самая северная часть острова):

Климат 
Среднегодовая температура 6 °C. Самый жаркий месяц — август, средняя температура 16 °C, а самый холодный — январь, средняя температура −5 °C.

Примечания 

Острова Аландского архипелага
Острова Балтийского моря